Королевский автомобильный клуб Каталонии (, сокр. RACC) — крупнейший клуб автомобилистов в Испании. RACC предоставляет услуги более чем одному миллиону своих членов в Испании. Годовой оборот организации составляет 450 млн евро.

Королевский автомобильный клуб Каталонии оказывает следующие виды услуг: полная персональная помощь (помощь при аварии, медицинская помощь, помощь на дому, оказание юридической помощи), образовательные услуги, помощь путешественникам и страховые услуги. RACC является главным автомобильным страховым брокером Испании с более чем 800000 полисами.

RACC является активным членом Международной автомобильной федерации и Международного туристского альянса.

Президентом клуба с 1985 года является Себастьян Салвадо Пландиура (Sebastià Salvadó Plandiura).

Ссылки 

 Официальный сайт RACC
 RACC — Reial Automobile Club de Catalunya
 RACC — AUTOMOVIL CLUB DE ESPAÑA -INFORMACION Y CONSULTAS

Клубы
Организации Испании
Общества автомобилистов